Sant’Abbondio ist der Name folgender Orte:
 Sant’Abbondio TI, Ort in der Gemeinde Gamborogno im Bezirk Locarno, Kanton Tessin, Schweiz
 Sant’Abbondio (San Siro), Ortsteil der Gemeinde San Siro in der Provinz Como, Region Lombardei, Italien
 Serra Sant’Abbondio, Gemeinde in der Provinz Pesaro und Urbino, Marken, Italien